Il termine Revenge (in lingua italiana vendetta) può riferirsi a:

Cinema 
 Revenge – film del 1912 diretto da Arthur Hotaling
 Revenge – film del 1918 diretto da Tod Browning
 Revenge – film del 1969 diretto da Pino Tosini
 Revenge - Vendetta – film del 1990 diretto da Tony Scott 
Revenge – cortometraggio del 1996 diretto da Rayan Vari e Omar Nunes
 Un volto dal passato (Revenge) – film del 1999 diretto da Marc S. Grenier
 Revenge – film del 2007 diretto da Damon Santostefano
 Revenge – film del 2017 diretto da Coralie Fargeat

Letteratura 
 La rivincita (Revenge) – romanzo di Simon Scarrow

Musica 
 Revenge – gruppo musicale britannico
 Revenge – gruppo musicale heavy metal italiano
 Revenge – album di Bill Cosby del 1962 
 Revenge – album degli Eurythmics del 1986
 Revenge – album dei T.S.O.L. del 1986
 Revenge – album dei Kiss del 1992 
 Revenge – album dei Cro-Mags del 2000
 Revenge – album dei Paragon del 2005
 Revenge – album degli Iron Fire del 2006
 Revenge – album di XXXTentacion del 2017
 Revenge – singolo di XXXTentacion del 2017, contenuto in 17

 The Revenge – album degli Allen/Lande del 2007

Televisione 
 Revenge – serie televisiva statunitense del 2011